Artful Dodger peut désigner :
 « Le Renard », un personnage de l'œuvre de Charles Dickens, Oliver Twist
 Artful Dodger, un groupe de R'n'B anglais